Ovalada puede referirse a:

 Ovalada, de óvalo, un circuito de carreras con curvas solamente hacia un lado (generalmente hacia la izquierda);
 Ovalada, en botánica característica de la hoja.